Der Intracoastal Waterway bezeichnet:
 den Gulf Intracoastal Waterway
 den Atlantic Intracoastal Waterway